Ярлангаб (Ярлаган I) — царь гутиев, правил приблизительно в 2144 — 2141 годах до н. э. Правил 3 года.

Литература 
 Piotr Michalowski, Sumerian King List, [w:] Mark Chavalas (edytor), The Ancient Near East — Historical Sources in Translation", Blackwell Publishing, Carlton 2006, s. 81-85.

Династия гутиев
Персоналии по алфавиту
Правители Азии XXII века до н. э.